

Musique
Hateful Monday est un groupe de punk-rock mélodique Suisse, basé à Genève,
Monday, Tuesday... Laissez-moi danser est un très grand succès disco de l'été 1979, créé par Dalida.

Télévision et cinéma
 WWE Raw est le show de lutte du lundi soir aux États-Unis ;
 WCW Monday Nitro était le show de catch professionnel hebdomadaire du lundi soir produit par la maintenant défunte World Championship Wrestling ;
 les Monday Night Wars est la période du catch professionnel du  au  ;
 Monday, film japonais de 2000 ;
 Monday est le titre original de l'épisode Lundi de la série télévisée X-Files ;
 Monday, film américano-grec réalisé par Argyris Papadimitropoulos, et dont la sortie est prévue en 2020.

Homonymie de titre